MZN steht für:
 Minj Airport (IATA-Code), Flughafen von Minj (Papua-Neuguinea), Western Highlands Province, Papua-Neuguinea
 Metical (ISO-4217-Code), Währung der Republik Mosambik

MZ-N steht für:
 Provinz Nampula (ISO-3166-2-Code), Provinz in Mosambik

mzn steht für:
 Masanderanische Sprache (ISO-639-3-Code), nordwestiranische Sprache

Abkürzung